Log или log может обозначать:
 Логарифм (обозначается log) — математическая функция: логарифмом числа  по основанию  (обозначается ) называется показатель степени, в которую надо возвести основание , чтобы получить число .
 Файл регистрации () — файл с записями о событиях в хронологическом порядке.

См. также 

 Лог